Jakub Przybyłowski (ur. 1982) – polski poeta, slamer
 Jan Przybyłowski (1917–1951) – polski żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego
 Jan Przybyłowski (ur. 1958) – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych
 Piotr Przybyłowski (ur. 1946) – polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, dr hab. nauk technicznych w zakresie technologii i chemii żywności
 Kazimierz Przybyłowski (1900–1987) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 Witalis Przybyłowski – kupiec warszawski, chorąży wojsk insurekcji kościuszkowskiej